De eerste etappe van de Ronde van Italië 2012 werd verreden op 5 mei. De etappe voerde het peloton in een individuele tijdrit over 8,7 kilometer door de Deense stad Herning.

Uitslag

Klassementen 

Etappe 01
Wielerwedstrijd in Denemarken
Sport in Herning